gromada Bukowie (powiat namysłowski) (oleśnicki/namysłowski)
 gromada Bukowie (powiat opatowski)